Andrés Gómez Santos (n. 1960) – tennista ecuadoriano
 Andrés Gómez Domínguez (1913-1991) – cestista messicano